Das Bank of the West Classic 1994 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 31. Oktober bis zum 6. November 1994 statt. Das Finale bestritten die US-Amerikanerin Martina Navratilova und Arantxa Sánchez Vicario, welches die Spanierin in drei hart umkämpften Sätzen gewann. Für Navrátilová war es das letzte Einzelfinale ihrer Karriere. Auch im Doppel war Sánchez Vicario an der Seite der Amerikanerin Lindsay Davenport erfolgreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Oakland